Znowu w akcji – amerykański film sensacyjny z 1997 roku
 Znowu w akcji – brytyjski film familijny z 2007 roku